Edwin Hubble (1889-1953), astrònom estatunidenc
 Telescopi espacial Hubble, en òrbita des del 1990
 (2069) Hubble, asteroide 
 Cràter Hubble a la Lluna.
 Camp profund del Hubble, imatge d'una petita regió en la constel·lació de l'Ossa Major 
 Camp ultra profund del Hubble, imatge d'una petita regió de l'espai a la constel·lació del Forn 
 Constant de Hubble, relació de proporcionalitat entre la distància i la velocitat de recessió de les galàxies.
 Seqüència de Hubble, classificació de tipus de galàxies desenvolupada per Edwin Hubble en 1936 
 Camp profund sud del Hubble, imatge composta de centenars d'imatges individuals